Parti whig peut faire référence à deux anciens partis politiques d'importance :
 Parti whig, en Angleterre, apparu au XVII siècle en Angleterre et adversaire historique du parti Tory, devint le Parti libéral au cours du XIX siècle.
 Parti whig, aux États-Unis, représentant la droite libérale, actif au milieu du XIX.